Новата има више значења:
 Округ Новата (Оклахома)
 Новата (Оклахома)